Василий Богдáнович Лихачёв — русский стольник, московский дворянин, посол в Италию.

В 1629 году патриарший стольник, в 1636—68 годы — дворянин московский, в 1641 году — воевода в Цивильске. В июле 1656 года, во время русско-польской войны (1654—1667) при царе Алексее Михайловиче, был в Полоцке приставом у послов немецкого императора, а 10-го августа под Кукейносом приставом у датского посланника.

Ездил в 1659—1660 годах вместе с дьяком Иваном Фоминым и свитою в 28 человек во Флоренцию с поручением от царя Алексея Михайловича благодарить «флорентинского дука Фердинандуса» за ласковый приём Чемоданова и Посникова.

Путь Лихачёва лежал от Архангельска морем в Ливорно; обратно он ехал сухим путём до Амстердама, а оттуда — снова морем. Составленное им описание путешествия хранится в Москве, в архиве Министерства иностранных дел; в извлечении оно было напечатано в «Российской Вивлиофике» (т. IV), а полностью — в «Памятниках дипломатических сношений» (т. X) и отдельно Чертковым: «Описание посольства, отправленного в 1659 г. от царя Алексея Михайловича к Фердинанду II, великому герцогу тосканскому» (М., 1840). По справедливому замечанию А. А. Григорьева, Лихачёв является «типичным представителем допетровского склада мысли; выше всего он ставит русскую веру и русское величие».

Примечания

Источники 
 
 
  Биографический словарь. 2000.

Послы Российской империи в Италии
Василий Богданович
Стольники (Русское государство)